A KL egy rövidítés, amely a következőkre utalhat:

 A grönlandi nyelv (saját elnevezéssel kalaallisut), a grönlandon élő inuitok nyelvének ISO 639-1 kódja.
 Kiloliter, az űrmérték mérésére szolgáló egyik mértékegység.
 A KLM kódja az IATA rendszerében.
 Kuala Lumpur, Malajzia fővárosa.